Атаевка — название населённых пунктов.

Россия 
 Атаевка — деревня в составе городского округа город Уфа, Башкортостан.
 Атаевка — село в Лысогорском районе Саратовской области.